6-та гвардійська повітряно-десантна дивізія (СРСР, 8 грудня 1942 — 13 червня 1945).
 6-та парашутна дивізія — повітряно-десантна дивізія, елітне з'єднання у складі повітряно-десантних військ Третього Рейху часів Другої світової війни.
 6-та повітряно-десантна дивізія (Велика Британія, 3 травня 1943 — 1 квітня 1948).